Сан Педро де ла Сијера има више значења:

 Сан Педро де ла Сијера (Долорес Идалго Куна де ла Индепенденсија Насионал), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Педро де ла Сијера (Валпараисо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику